Ammi elatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Richard Anthony Salisbury. Ammi elatum ingår i släktet slöjsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slöjsiljor
elatum